Villumsen ist der Familienname folgender Personen:

 Linda Villumsen (* 1985), neuseeländische Radrennfahrerin
 Nikolaj Villumsen (* 1983), dänischer Politiker, MdEP
 Rasmus Villumsen (1907–1930), grönländischer Hundeführer der 3. Deutschen Grönlandexpedition 1930/31

Siehe auch:
 Willumsen